Oleh Matvjejev – ex calciatore ucraino
 Oleksandr Matvjejev – calciatore ucraino
 Serhij Matvjejev – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard ucraino